Sezon 2017/2018 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 17 listopada 2017 roku w austriackim Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 26 stycznia 2018 roku w Siguldzie.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2017/18) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2017/18) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2017/18) - dwójki mężczyzn

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie
2017 w Austrii
2017 w Niemczech
2017 w Kanadzie
2017 w Stanach Zjednoczonych
2018 w Niemczech
2018 w Norwegii
2018 na Łotwie
Sport w Innsbrucku
Sport w Winterbergu
Sport w Altenbergu
Sport w Calgary
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Oberhofie
Sport w Lillehammer
Sport w Soczi
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie